

Caccia
 Caccia alla volpe – attività venatoria tradizionale inglese

Cinema
 Caccia alla volpe – film del 1906 diretto da Giovanni Vitrotti
 Caccia alla volpe (The Fox Hunt) – cortometraggio d'animazione del 1931 diretto da Wilfred Jackson
 Caccia alla volpe (The Fox Hunt) – cortometraggio d'animazione del 1938 diretto da Ben Sharpsteen
 Caccia alla volpe – film del 1966 diretto da Vittorio De Sica

Letteratura 
 Caccia alla volpe (Hunt With the Hounds) – romanzo di Mignon Good Eberhart del 1950
 Caccia alla volpe (Flambards) – romanzo di K. M. Peyton del 1967
 Caccia alla volpe (Fox Evil) – romanzo di Minette Walters del 2002

Musica 
 Caccia alla volpe  – album di Alessandro Bono del 1991